Obhájcem titulu byl sedminásobný vítěz Wimbledonu Američan Pete Sampras, který vypadl ve 4. kole se švýcarským tenistou Rogerem Federerem.

Vítězem se stal chorvatský tenista Goran Ivanišević, který dostal od pořadatelů divokou kartu. Ve finále porazil po pěti sadách Australana Patricka Raftera. Stal se tak prvním hráčem, který zvítězil na divokou kartu.

Nasazení hráčů 
  Pete Sampras (4. kolo)
  Andre Agassi (semifinále)
  Patrick Rafter (finále)
  Marat Safin (čtvrtfinále)
  Lleyton Hewitt (4. kolo)
  Tim Henman (semifinále)
  Jevgenij Kafelnikov (3. kolo)
  Juan Carlos Ferrero (3. kolo)
  Sébastien Grosjean (3. kolo)
  Thomas Enqvist (čtvrtfinále)
  Thomas Johansson (2. kolo)
  Jan-Michael Gambill (1. kolo)
  Arnaud Clément (4. kolo)
  Wayne Ferreira (1. kolo)
  Roger Federer (čtvrtfinále)
  Vladimir Voltčkov (1. kolo)
  Tommy Haas (1. kolo)
  Nicolas Kiefer (4. kolo)
  Fabrice Santoro (3. kolo)
  Carlos Moyà (2. kolo)
  Dominik Hrbatý (1. kolo)
  Todd Martin (4. kolo)
  Nicolas Escudé (čtvrtfinále)
  Albert Portas (1. kolo)
  Sjeng Schalken (3. kolo)
  Hišám Arází (3. kolo)
  Franco Squillari (1. kolo)
  Guillermo Coria (1. kolo)
  Alberto Martín (1. kolo)
  Gastón Gaudio (1. kolo)
  Jonas Björkman (3. kolo)
  Harel Levy (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2001